

Enllaços externs 
 Registre de Partits Polítics del Ministeri de l'Interior d'Espanya 

Espanya